Holacanthus bermudensis é uma espécie de peixe da família Pomacanthidae.

Peixes